Cornaredo – comune di 20.466 abitanti della provincia di Milano.
 Cornaredo – zona abitata del quartiere di Molino Nuovo, a Lugano, in Svizzera
 Stadio comunale di Cornaredo